Е́ва Кристейн-Пу́скарчикова (; ) — чешская биатлонистка, призёр Олимпийских игр 2014 года в эстафете, призёр чемпионата мира 2020 года в смешанной эстафете. Завершила спортивную карьеру после сезона 2021/22.

Биография 
В возрасте пяти лет Ева встала на лыжи. После создания Биатлонного спортивного клуба полиции Гаррахова (SKP Harrachov) начала заниматься биатлоном. Сейчас она представляет спортивный клуб SKP Kornspitz Jablonec. Её тренер — Йиндржих Шикола.

В 2011—2015 годах она училась на факультете спортивных исследований Университета Масарикова в Брно, специальном отделении образования в области безопасности, и получила степень бакалавра. Она продолжает учёбу в аспирантуре в области физического воспитания. В 2017 году Ева начала писать диссертацию на тему «Биатлон в период трансформации».

Дебютировала на этапах Кубка IBU в сезоне 2009/2010. С 2012 года спортсменка участвует в Кубка мира и входит в состав сборной Чехии. В составе женской эстафетной команды страны несколько раз становилась призёром этапов Кубка Мира. На втором этапе сезона 2016/2017 в словенской Поклюке в гонке преследования заняла третье место, уступив Лауре Дальмайер и Кайсе Макарайнен.

На Олимпийских играх в Сочи Пускарчикова остановилась в шаге от медалей, заняв 4-е место в эстафетной гонке. Но после дисквалификации сборной России, занявшей второе место, Ева и её подруги по команде получили бронзовые награды. Награждение прошло 4 марта 2023 года во время этапа Кубка мира в Нове-Место.

Личная жизнь 
В 2019 году вышла замуж за биатлониста Лукаша Кристейна.

Результаты

Участие в Олимпийских играх

Участие в Чемпионатах мира

Чемпионаты Европы

Победы на этапах Кубка мира 

Личные (по состоянию на 30 ноября 2016)

Эстафеты (по состоянию на 6 марта 2016)

Результаты в Кубке Мира

Выступления на юниорских соревнованиях

Примечания 

Биатлонисты Чехии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года